Керль — фамилия. Известные носители:
 Керль, Ганс
 Керль, Иоганн Каспар